Альберт Насибулин:
 Насибулин, Альберт Галийевич (род. 1972) — российский физикохимик, профессор Сколтеха, профессор РАН.
 Насибулин, Альберт Идрисович (род. 1969) —  советский и украинский тяжелоатлет, призёр чемпионатов Европы.